La Lega Nazionale B 1999-2000 è stata la 79ª edizione della seconda serie del campionato di calcio svizzero, disputato tra il 1 luglio e il 7 giugno e concluso con la vittoria del Bellinzona, al suo terzo titolo, mentre ad essere promosso dopo i play-off fu il .

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale B 1998-1999 furono promosse in Lega Nazionale A il Delémont e l'Yverdon, sostituite da  e , retrocesse dalla massima serie. Mentre a retrocedere in Prima Lega furono il Chiasso e il Locarno, a loro volta sostituite dalle promosse Bellinzona e Winterthur.

Formula 
Le squadre partecipanti si affrontarono in un girone all'italiana con partite di andata e di ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della fase di qualificazione, le prime quattro accedettero ai play-off formando un nuovo girone contro le ultime quattro della Lega Nazionale A, mentre le restanti squadre vennero ammesse ai play-out. A stagione conclusa, le prime quattro del girone play-off ottennero la promozione nella massima serie, mentre le ultime due dei play-out retrocesse in Prima Lega.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato al play-off promozione/retrocessione.
      Ammesso al play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off di promozione/retrocessione 

Legenda:
      Promosso o resta in Lega Nazionale A 2000-2001.
      Retrocesso o resta in Lega Nazionale B 2000-2001.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out 

Legenda:
      Retrocesso in Prima Lega 2000-2001.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
 Aarau, Lugano, Sion e Zurigo sono ammesse alla Lega Nazionale A 2000-2001.
 Baden, Bellinzona, Delémont e Thun sono ammesse alla Lega Nazionale B 2000-2001
 Sciaffusa e Stade Nyonnais sono retrocesse in Prima Lega 2000-2001.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999 0